Tharu steht für:

 Tharu, ein Volk in Nepal und im Norden Indiens
 VW Tharu, ein SUV von Volkswagen

Tharu ist der Familienname folgender Personen:

 Laxmi Tharu, nepalesische Speerwerferin
 Tilak Ram Tharu (* 1993), nepalesischer Leichtathlet